Дейд ():

 Дейд (округ, Джорджия)
 Дейд (округ, Миссури)
Майами-Дейд (округ, Флорида)